Марсел Јансен (; 4. новембар 1985) бивши је немачки фудбалер који је играо на позицији левог бека.

Клупска каријера

Репрезентативна каријера

Статистика каријере

Клупска

Репрезентативна

Голови за репрезентацију

Успеси

Клупски 
Бајерн Минхен
 Бундеслига Немачке: 2007/08.
 Куп Немачке: 2007/08.
 Лига куп Немачке: 2007.

Репрезентативни 
 Светско првенство: 3. место 2006, 2010.
 Европско првенство: 2. место 2008.

Извори

Спољашње везе 

 
 
 
 
 

Рођени 1985.
Немачки фудбалери
Леви бекови у фудбалу
Фудбалски универзалци
Фудбалери Борусије Менхенгладбах
Фудбалери Бајерн Минхена
Фудбалери Хамбургера
Фудбалери на Светском првенству 2006.
Фудбалери на Европском првенству 2008.
Фудбалери на Светском првенству 2010.
Фудбалери Бундеслиге
Немачки фудбалски репрезентативци